

Astronomia 
  Aqr – abbreviazione della costellazione dell'Aquario

Codici 
 aqr – codice ISO 639-3 della lingua arhâ